Johann Joseph Couven (1701-1763), architecte baroque allemand.
 , architecte allemand, fils de Johann Joseph Couven.

Couven est aussi une appellation dérivée de ce patronyme :
 Musée Couven, musée situé à Aix-la-Chapelle en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et portant le nom de la famille des architectes Johann Joseph et Jakob Couven.

 Couvén, nom wallon de la ville de Couvin, en Belgique.